Brissaghesi – abitanti di Brissago-Valtravaglia
Brissaghesi – abitanti di Brissago